Кубок Йохана Кройфа 2006 () — 17-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2005/06 «ПСВ» и обладатель Кубка Нидерландов 2005/06 «Аякс». Встреча состоялась 13 августа 2006 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2007
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Матчи ФК ПСВ
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2006 году
Август 2006 года
События 13 августа
Спортивные соревнования в Амстердаме